Ла Кукарача има више значења:

 Ла Кукарача, Ла Гвадалупе (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кукарача (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кукарача, Ла Мина (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Кукарача (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику